est la formule brute de plusieurs isomères.

 Aldéhyde
 glutaraldéhyde, numéro CAS 

 Acide carboxylique
 acide 2-méthylbut-2-énoïque, mélange de stéréoisomères
 acide angélique ou acide (Z)-2-méthylbut-2-énoïque, numéro CAS 
 acide tiglinique ou acide (E)-2-méthylbut-2-énoïque, numéro CAS 

 Cétone
 acétylacétone, numéro CAS 

 Ester
 propénoate d'éthyle ou acrylate d'éthyle, numéro CAS 
 méthacrylate de méthyle, numéro CAS 

 Lactone
 delta-valérolactone, numéro CAS 
 gamma-valérolactone, numéro CAS